Huambo bezeichnet:

in Angola:
 Huambo, Stadt in Angola
 Provinz Huambo

in Peru:
 Huambo (Caylloma), Ort und Distrikt in der Provinz Caylloma, Region Arequipa
 Huambo (Rodríguez de Mendoza), Ort und Distrikt in der Provinz Rodríguez de Mendoza, Region Amazonas
 Huambo (Víctor Fajardo), Ort im Distrikt Alcamenca in der Provinz Víctor Fajardo, Region Ayacucho
 Huambo (Vulkan), Vulkanfeld in der Provinz Caylloma, Region Arequipa